est la formule brute de plusieurs isomères.

 [5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylméthanol, 4 atomes de carbone chiraux
 cinchonine ou (S)-[(2R,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylméthanol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères 4R,4S du bicycle si tant est que l'isomère 4R puisse être stériquement possible.
 cinchonidine ou (R)-[(2S,4S,5R)-5-éthényl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-quinolin-4-ylméthanol, numéro CAS